André Gutton
 Camille Gutton
 Henri Gutton (1905-1984), son fils
 Henri Gutton
 Henry Gutton

Voir aussi

Références 
 

Patronyme français